Heinrichswerder ist der Name folgender Ortschaften:

 Heinrichswerder, ehemals im Landkreis Lauenburg i. Pom., Ortschaft in der Gmina Wicko in Polen; siehe: Dychlino
 Heinrichswerder, ehemals im Kreis Posen-Ost, Ortschaft in der Gmina Swarzędz in Polen; siehe: Gruszczyn (Swarzędz)